Konex puede hacer referencia a:

 Fundación Konex: fundación creada en 1980 en Buenos Aires, Argentina, por el Dr. Luis Ovsejevich;
 Premios Konex: premios entregados por la Fundación Konex de Argentina desde 1980.
Ciudad Cultural Konex: espacio cultural  ubicado en el Abasto, ícono de la escena porteña.